Xihu () – gmina miejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xihu w 2016 roku liczyła 7288 mieszkańców – 3241 kobiet i 4047 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 2662, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,74 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua